Gli Utah Utes sono la squadra di football americano di college che rappresenta l'Università dello Utah. La squadra è attiva dal 1892 e dal 1927 gioca le partite interne nel Rice-Eccles Stadium. Dal 2005 l'allenatore della squadra è Kyle Whittingham. Dal 2011 gli Utah Utes giocano nella Pacific-12 Conference.

Titoli

Titoli di conference

Football
Squadre di college football